Нон-стоп:

 «Non Stop» («Воздушный маршал») — американский фильм 2014 года.
 «Non Stop» — альбом российской поп-группы REFLEX.
 «Нон-стоп продакшн» — российская кинокомпания, основанная в 2005 году.
 «Non-Stop Erotic Cabaret» — альбом английского синти-поп дуэта Soft Cell, выпущенный в 1981 году.
 «Non Stop Ecstatic Dancing» — мини-альбом английского синти-поп дуэта Soft Cell, выпущенный в 1982 году.